Мяра (Мера, Мѣра, ) или Куна (в верхнем течении) () — река в Литве, левый приток реки Жеймяна (). Протекает по территории Швенчёнского района Вильнюсского уезда. Длина 60,2 км.

Основной приток — Сантака (), впадает в Мяру с правой стороны, примерно в километре северо-восточнее деревни Залавас. Ранее, в верхнем течении, Мяра была соединена с рекой Струна.

Исток Мяры расположен на территории , примерно в километре северо-восточнее города Швенчёнис (), на высоте 196 м над уровнем моря. От истока течёт в сторону Швенчёниса обхватывая его с северной стороны, и пересекая его северо-западную часть (большая часть русла (≈1 км) скрыта под землёй). От города течёт 6 км в южном направление и в месте впадения бывшего канала (соединявшего Мяру с Струной) у деревни  сворачивает на запад, но уже через 3,5 км, у деревни , вновь резко поворачивает на юг. В среднем течении преобладающим направлением русла становится юго-западное. В начале нижнего течения, немного южнее озера Пярунас около деревни Залавас, постепенно сворачивает на северо-запад, в дальнейшем и до самого устья русло становится сильно извилистым, но преобладающим направлением течения остаётся северо-запад. В среднем и нижнем течении протекает в основном по лесистой местности. Впадает в Жеймяну на территории , в 29 км от её устья на высоте 121 м над уровнем моря, восточнее деревни Мяшкярине ().

|}
В бассейне Мяры находится множество небольших болот и озёр (Ацинтас (), Пярунас (), Куна ()).

Вдоль реки расположены следующие населённые пункты: город Швенчёнис и деревни Залавас, , , , , , , , ,

Примечания 

Бассейн Вилии
Реки Швенчёнского района